Die German Football League 2010 war die 32. Saison der höchsten deutschen Spielklasse in der Sportart American Football. Im German Bowl XXXII kam es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Die Kiel Baltic Hurricanes gewannen mit 17:10 gegen Titelverteidiger Berlin Adler und wurden zum ersten Mal Deutscher Meister.

Ligaaufteilung 

Überblick über die teilnehmenden Mannschaften und ihren ewigen Bundesliga- bzw. GFL-Bilanzen.

 (N) – Aufsteiger
 (TV) – Titelverteidiger

Saisonverlauf

Reguläre Saison 
Seit der Saison 2009 gibt es ein offizielles Eröffnungsspiel, bei dem der amtierende Deutsche Meister antritt. In diesem Jahr trafen die Braunschweig Lions am 26. April auf die Stuttgart Scorpions und siegten mit 20:0.

Tabellen

GFL Nord 

Quelle:
 Qualifikation für die Play-offs
 Relegation

GFL Süd 

Quelle:
 Qualifikation für die Play-offs
 Relegation

Relegation 

Düsseldorf gewinnt auf Grund der besseren Punktedifferenz (76:75) aus beiden Relegationsspielen denkbar knapp den direkten Vergleich und steigt gemeinsam mit den Wiesbaden Phantoms in die erste Liga auf, während die Weinheim Longhorns und Berlin Rebels in die GFL2 absteigen.

Play-offs 
Die Viertelfinalspiele waren für den 18.–19. September 2010 terminiert. Die Halbfinale für den 26. September 2010.

Viertelfinale

Halbfinale

German Bowl 
Der German Bowl XXXII fand am 9. Oktober in der Frankfurter Commerzbank-Arena statt. Qualifiziert waren die Kiel Baltic Hurricanes und Berlin Adler.
Die Kiel Baltic Hurricanes konnten vor 11.121 Zuschauern ihren ersten German Bowl Sieg feiern.

Einzelstatistiken 
Eine Auswahl an den wichtigsten Offense-Statistiken.

Quarterbacks

Wide-Receiver

Runningbacks

Kicker

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

Belege